Пихтовая — гора в Полевском городском округе Свердловской области России. Одна из вершин Ревдинского горного хребта Среднего Урала.

Описание 
Гора Пихтовая расположена на западном склоне Ревдинского хребта, вблизи рек Черёмуховая (на юге) и Медведевка (на севере). Гора покрыта мхом и лишайником. С горы наблюдается хребет Коноваловский увал, чуть ближе видны также его восточные отроги. Высота горы составляет 548 м.

Гора на картах

Литература 
 Кротов П. И. Оро-гидрографические исследования в южной части Среднего Урала, 1905.
 Прокаев В. И. Физико-географическая характеристика юго-западной части Среднего Урала и некоторые вопросы охраны природы этой территории. — Свердловск, 1963
 Масленников Е. П., Рубель Р. Б. . — Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1978.

Примечания 

Горные вершины Свердловской области